Scotland Yard est le nom du quartier général de la police à Londres, au Royaume-Uni. Ce nom peut également désigner :

Films 
 Scotland Yard, un film de William K. Howard, sorti en 1930.
 Scotland Yard, un film policier américain de Norman Foster sorti en 1941.

Bandes dessinées 
 Scotland Yard, une bande dessinée de Dobbs et Stéphane Perger, publiée aux éditions Soleil. Elle met en scène les policiers Gregson et Lestrade, issus des aventures de Sherlock Holmes.

Jeux 
 Scotland Yard, un jeu de société coopératif édité par Ravensburger en 1983.
 Scotland Yard Interactive, un jeu vidéo adapté du jeu de plateau de Ravensburger, et édité sur CD-i en 1993.
 Scotland Yard, autre adaptation en jeu vidéo du jeu de plateau, édité par Cryo Interactive en 1998.